Venceslas est un prénom masculin d'origine slave. C'est aussi parfois un patronyme.

Variantes linguistiques 
 français : Venceslas, Wenceslas
 tchèque : Václav et Wenceslaus
slovaque : Václav
 allemand : Wen(t)zel
 anglais : Wenceslaus
 espagnol : Wenceslao
 hongrois : Vencel
 néerlandais : Wen(t)zel
 polonais : Wacław, Więcesław
 russe : Вячеслав
 suédois : Wenzel
ukrainien : В'ячеслав
 catalan : Venceslau
 camerounais : Vencelas
 portugais brésilien : Wenceslau (voir )
roumain: Venceslav ou Venceslau

Popularité du nom 
Le nom s'est répandu en hommage à Venceslas  de Bohême, duc de Bohême et martyr, dit Venceslas le Saint (907-935), qui est fêté le 28 septembre.

Souverains 

 Venceslas Ier de Bohême  (907-929 / 935), patron de la République tchèque
 Venceslas  de Bohême  (1205-1253), roi de Bohême
 Venceslas Ier de Legnica
 Venceslas Ier d'Opava
 Venceslas Ier de Cieszyn
 Venceslas Ier de Zator

 Venceslas II de Bohême, roi de Bohême et de Pologne (Venceslas  de Pologne)
 Venceslas II de Bohême, duc de Bohême
 Venceslas II de Legnica
 Venceslas II d'Opava
 Venceslas II de Zator
 Venceslas II de Ratibor

 Venceslas III de Bohême, roi de Bohême, de Pologne (Venceslas II de Pologne) et de Hongrie (Venceslas  de Hongrie)
 Venceslas III d'Opava
 Venceslas III d'Oława
 Venceslas IV de Bohême, roi de Bohême, empereur germanique (Venceslas  du Saint-Empire) et duc de Luxembourg (Venceslas II de Luxembourg), dit Venceslas l'Ivrogne

 Venceslas de Saxe (1370-1388), électeur de Saxe
 Venceslas de Żagań (1420/1434-1488) duc de Żagań en Silésie.
 Venceslas de Krosno
 Venceslas de Niemodlin
 Venceslas de Rybnik

Autres personnalités 
 Wenceslas Lauret est un joueur de rugby à XV français évoluant actuellement au Racing Metro 92 et en Équipe de France.

Personnage de fiction et œuvre d'art 
 Venceslas est le titre d'une tragédie de Jean de Rotrou.
 Venceslas est le nom du roi dans la pièce Ubu roi d'Alfred Jarry.
 Venceslas Olek Krantz est le nom d'un personnage dans la série d'animation Chris Colorado.

Prénom